

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe 
 Gliśnica – przysiółek wsi Zawoja w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Zawoja
 Gliśnica – osada w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka 
 Gliśnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. ostrowskim, w gminie Odolanów